Spektr est un module de la  station spatiale Mir
 Spektr est un groupe de black metal ambient expérimental français